After Hours kan henvise til:

Film 
 Efter fyraften – (org. titel After Hours) film fra 1985, instrueret af Martin Scorsese

Musik

Album 
 After Hours (The Weeknd-album) – studiealbum fra 2020 af The Weeknd
 After Hours (Sko/Torp-album) – studiealbum fra 2016 af Sko/Torp

Sange 
 After Hours (We Are Scientists-sang) – single fra albummet Brain Thrust Mastery fra 2008 af We Are Scientists